Сент-Де́йвидс (англ. St David's)

Сент-Дейвидс — город на юго-западе Уэльса, в графстве Пембрукшир.
Сент-Дейвидс — город в Гренаде